Admaston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Admaston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire